Colajaca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bromus diandrus
 el nombre común de la planta Bromus rubens